Columbine Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Columbine Peak (Kalifornien)	
 Columbine Peak (Montana)